Römertor steht für
 Das Wiesbadener Römertor, Teil der Heidenmauer (Wiesbaden)
 Kastell Augustianis#Römertor, Traismauer

Siehe auch:
 Römisches Stadttor Mainz